Alejandro Villanueva (football), (1908-1944), footballeur péruvien.
 Alejandro Villanueva (football américain), né en 1988, joueur hispano-américain de football américain.